Собор Трёх Святителей — название ряда , имеющих статус собора:

 Собор Трёх Святителей (Советск)
 Собор Трёх Святителей (Тимишоара)
 Собор Трёх Святителей (Могилёв)

См. также 
 Собор трёх святителей — православный праздник